Le nom dUSS Baltimore a été porté par six navires de lUS Navy, d'après la ville de Baltimore :

l, un brigantin de 12 canons qui sert dans la Continental Navy de 1777 à 1780 ;

l, un sloop de 20 canons construit en 1798 ;

l, un bateau à roues à aubes capturé en 1861 ;

l, un croiseur protégé entré en service en 1890 ;

l, un croiseur lourd entré en service en 1943 ;

l, un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles  en service de 1982 à 1998.

Baltimore